Майк Данли́ви (младший) (; родился 15 сентября 1980 года в Форт-Уэрте, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящее время работает скаутом клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз».Сын известного в прошлом игрока и тренера Майка Данливи-старшего. Выступал на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2002 года под 3-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Атланта Хокс»